The Big Heat peut faire référence à :
 The Big Heat, film hong-kongais de Johnnie To,
 Règlement de comptes (The Big Heat), film américain.